

Personnalités 

 Maison de Brienne
 Comté de Brienne
 Hubert de Brienne de Conflans (1690-1777), homme de guerre français
Charles-François de Loménie de Brienne (1637-1720), prélat catholique français et évêque de Coutances
 Étienne-Charles de Loménie de Brienne (1727-1794), cardinal et homme politique français
 Arnaud Raffard de Brienne (né en 1954), essayiste et un historien français
Marie de Brienne (1225-1275), impératrice de Constantinople

Communes françaises 
 Brienne, dans le département de Saône-et-Loire
 Brienne-le-Château, dans le département de l'Aube, où se trouvait l’école militaire de Brienne
 Brienne-sur-Aisne, dans le département des Ardennes
 Brienne-la-Vieille, dans le département de l'Aube

Voir aussi 
Trois communes françaises dans le département de l'Aube :
 Maizières-lès-Brienne
 Perthes-lès-Brienne
 Saint-Léger-sous-Brienne

Divers 
 Canal de Brienne, canal français de la Haute-Garonne
 Bataille de Brienne, bataille de la campagne de France, en  
 ruisseau de la Brienne, affluent de la rivière Aveyron
 Le lac de la Brienne, en Aveyron.

Fiction 
 Brienne de Torth est un personnage de la série Le Trône de fer par G.R.R. Martin.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme